Забуга — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Забуга, Владимир Фёдорович (род. 1950) — российский учёный, экономист, кандидат экономических наук.
 Забуга, Николай Петрович (1951—2014) — священнослужитель Украинской православной церкви (Московского патриархата), протоиерей; ректор Киевской духовной академии и семинарии.